

Géologie 
 Les trapps (escalier en suédois) sont de très vastes plateaux continentaux constitués d'épais dépôts de roches basaltiques.

Patronyme 

 David Trapp (1981-), joueur de football international bélizien ;
 Evral Trapp (1987-), joueur de football international bélizien ; 
 Frank Anderson Trapp (1922-2005), directeur américain de musée ; 
 Kevin Trapp (1990-), joueur de football allemand ;
 Manon Trapp (2000-), athlète française ;
 Maria Augusta von Trapp (1905-1987) était une auteure et une chanteuse autrichienne, dont le personnage a été interprété au cinéma par Julie Andrews dans La Mélodie du bonheur, film de 1965  ;
 Maria Franziska von Trapp (1914-2014) était de la famille von Trapp, belle fille de la précédente, Maria Augusta von Trapp ; elle est une des filles de la famille du capitaine von Trapp, famille rendue célèbre par La Mélodie du bonheur ;
 Max Trapp (1887-1971) est un compositeur et pédagogue allemand ;
 Petr Trapp (1985-), joueur de football international tchèque ;
 Roger Trapp est un acteur français né en 1932.

Divers 
 En Alsace, Hans Trapp est le personnage qui accompagne le « Christkindel » dans sa tournée le soir de Noël.
 La Trapp Family Austrian Relief Inc. est une organisation humanitaire fondée en 1947 par la , famille rendue célèbre par La Mélodie du bonheur, film de 1965.
Patronyme austro-bavarois
Patronyme anglais